Schasching ist der Familienname folgender Personen:

 Annabel Schasching (* 2002), österreichische Fußballspielerin
 Beate Schasching (* 1961), österreichische Politikerin (SPÖ) und Vizepräsidentin des Landesschulrats für Niederösterreich
 Johannes Schasching (1917–2013), österreichischer Sozialethiker, Jesuit, Professor und Schriftsteller
 Rudolf Schasching (1957–2022), österreichischer Tenor
 Wilhelm Schasching, Präsident des Österreichischen Luftfahrtverbandes